Fischeröd ist der Ortsname von

 Fischeröd (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Fischeröd (Rieden), Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Fischeröd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern